Des Moines, Iowa
Des Moines, Novi Meksiko
Des Moines, Washington
Des Moines (okrug u Iowi)
Des Moines (metropolitansko područje)
Des Moines (rijeka)
USS Des Moines (CA-134), klasa krstarica američke mornarice
Des Moines (zgrada), nacionalno povijesno mjesto SAD